An der Frauenkirche 12 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Coselpalais in Dresden
 Restaurant Vincenz Richter in Meißen

Siehe auch:
 An der Frauenkirche